Phaenomen is de naam van twee historische merken van motorfietsen:
 Phaenomen (Bielefeld)
 Phänomen (Zittau)